Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 1977 je bilo četrto Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je potekalo 28. februarja 1977 na letalnici Vikersundbakken v Vikersundu, Norveška. Zlato medaljo je osvojil Walter Steiner, srebrno Anton Innauer, bronasto pa Henry Glaß.

Rezultati

Viri 
 Rezultati na fis-ski.com
 Rezultati na skokinarciarskie.pl

1977
1977 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Vikersund